Martorell (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Martorell (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona